Gutkowo peut désigner en Pologne :

 Gutkowo, village de la voïvodie de Mazovie
 Gutkowo, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie